Aspö kan avse:

  – en svensk minsvepare

Geografi

Finland
 Aspö, Korpo ‒ en ö i Korpo kommun
 Aspö, Kotka ‒ en ö kommun i Kotka stad

Sverige
 Aspö, Skövde kommun ‒ en småort i Skövde kommun
 Aspö, Vetlanda kommun ‒ en småort i Vetlanda kommun
 Aspö socken, Blekinge ‒ socken i Blekinge ingick i Medelstads härad 1888–
 Aspö landskommun, Blekinge ‒ en tidigare kommun i Blekinge län 1926–1951
 Aspö församling, Lunds stift ‒ en församling i Karlskrona-Aspö pastorat 1888–
 Aspö distrikt, Blekinge ‒ ett distrikt i Karlskrona kommun 2016–
 Aspö, Karlskrona kommun ‒ en ö i Karlskrona skärgård, belägen mellan Tjurkö och Hasslö
 Aspö, Haninge kommun ‒ en ö nära Utö i Haninge kommun 
 Aspö, Strängnäs kommun ‒ en halvö på Tosterön i Mälaren i Strängnäs kommun
 Aspö socken, Södermanland ‒ socken i Södermanland med en mindre del i Uppland
 Aspö landskommun, Södermanland ‒ en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Aspö församling, Strängnäs stift ‒ en tidigare församling i Strängnäs stift i Strängnäs kommun –2002
 Aspö distrikt, Södermanland ‒ ett distrikt i Strängnäs kommun 2016–
 Aspö naturreservat – ett naturreservat som omfattar norra och centrala delen av ön Aspö i Flens kommun

Se även
 Aspön ‒ en ö norr om Nämdö i Värmdö kommun
 Äspö – flera